20. Mistrzostwa Świata w Biathlonie Letnim odbyły się w dniach 26 – 28 sierpnia 2016 w estońskiej Otepää.

Rozegrane zostały zawody dla seniorów oraz juniorów.

Odbyło się 10 konkurencji: sprint kobiet i mężczyzn, bieg pościgowy kobiet i mężczyzn oraz sztafeta mieszana dla seniorów i juniorów.

Wyniki

Seniorzy

Sztafeta mieszana 
 Dystans: 2×6 km + 2×7,5 km
 Data: 26 sierpnia 2016
 Początek: 12:00 CET
 Źródło:

Sprint mężczyzn 
 Dystans: 10 km
 Data: 27 sierpnia 2016
 Początek: 9:30 CET
 Źródło:

Sprint kobiet 
 Dystans: 7,5 km
 Data: 27 sierpnia 2016
 Początek: 13:15 CET
 Źródło:

Pościgowy mężczyzn 
 Dystans: 12,5 km
 Data: 28 sierpnia 2016
 Początek: 11:15 CET
 Źródło:

Pościgowy kobiet 
 Dystans: 10 km
 Data: 28 sierpnia 2016
 Początek: 13:45 CET
 Źródło:

Przypisy

Bibliografia 
 

 Sztafeta mieszana
 Sprint mężczyzn
 Sprint kobiet
 Bieg pościgowy mężczyzn
 Bieg pościgowy kobiet

Mistrzostwa świata w biathlonie letnim
Sezon 2016/2017 w biathlonie
2016 w Estonii